Историјскоправна школа се јавља у 19. веку као реакција на школу природног права доносећи нове идеје о народном и светском духу које ће имати директан утицај на правне системе многих земаља, али и допринети коначном формирању Опште правне историје.

Настанак и развој 

Доминација природноправног учења, чија је колевка била у Француској, донела је почетком 19. века и доминацију француског права у свету. За време Наполеона донети су многи кодекси, од којих је највећи углед стекао Грађански законик - Code civil из 1804. године. Њега су писали највиђенији теоретичари природног права. Наполеонови кодекси су прихваћени широм Европе скоро као сам ratio scripta, као једино могући, најбољи правни систем. Тако је дошло до наглог ширења и преузимања француског права у многим земљама света, па тако и у Немачкој, која је тада доживела пораз од Наполеона.

Најзначајнији представници 

Кроз предавања филозофа Фихтеа на берлинском универзитету још 1807. године, а у целости кроз научне расправе професора римског права Фридриха Карла вон Савињија током наредне деценије, постављени су темељи новог учења. Историјскоправна школа је негирала сваку помисао на постојање некаквог општеважећег, универзалног права које ствара разум. Она тврди да сваки народ има своје специфично право које само њега одликује. Право израста само од себе из народа и плод је "народног духа", који је различит за сваки народ. Једино што је заједничко за све народе јесу етапе развоја кроз које право нужно пролази у своме настајању. Прва фаза је настанак обичајног права код сваког народа или заједнице. Друга етапа представља дуготрајно правничко преиспитивање обичајног права. На крају оне норме које издрже пробу времена и оне које правници модификују бивају кодификоване. Дакле, тек на крају еволуције права приступа се изради законика. Када ће право неког народа проћи кроз сваку од ових етапа и колико ће свака од њих трајати зависи од бројних узрока и особености самог народног духа, тако да се ове етапе обично временски не поклапају код различитих народа. Представници ове школе су изузетно ценили и изучавали обичајно право, а одлучно су се супротстављали доношењу законика, што је било једно од главних стремљења присталица природног права. Захваљујући историјскоправној школи правна историја окренула се изучавању националних права, што је посебно било изражено у Немачкој. Најзначајнији српски представник историјскоправне школе био је Валтазар Богишић, творац Општег имовинског законика Црне Горе из 1888. године који је својим научним радовима и Закоником стекао светску славу једног од најистакнутијих представника овог правца. Упоредо са јачањем ове школе и бујањем интересовања за националне правне историје, стварало се погодно тле за коначно оформљење опште историје права. Почетком 19. века у Француској се појавила катедра за општу историју законодавства, са израженим интересовањем да се синтетизују бројни подаци о историји права разних народа. Још један важан моменат у научном поимању историје, па и правне историје, наступио је са појавом Хегелове идеалистичке филозофије из 19. века. Хегелова теорија да је покретач историјских процеса дух целог човечанства, дакле светски дух, а не народни дух (као код историјске школе), дала је директан подстицај коначном формирању опште правне историје као науке. Исто тако је деловао и став да се право не развија мирно под утицајем унутрашњих сила (како је тврдила историјска школа), већ кроз борбу противуречних интереса. Хегел истиче да се објективна идеја права развија у човечанству као целини, те се њен развој мора посматрати у оквиру светске историје. Но, за то није потребно изучавати све правне системе у одређеном времену, већ у свакој фази друштвеног развитка постоји једна држава или право једног народа које је најтипичније и које пружа "најбољу манифестацију објективне идеје права". У тим "водећим народима" огледа се "светски дух". Тако се национална историја утапа у општу, светску и као део те целине добија свој смисао.

Види још 
 Наполеонов кодекс
 природно право
 Јохан Готлиб Фихте
 Георг Вилхелм Фридрих Хегел
 Валтазар Богишић

Референце

Литература 
 Упоредна правна традиција - Сима Аврамовић, Војислав Станимировић, Правни факултет Београд 2018 

Нацрти чланака